Holte steht für:

Orte:
 Holte, Ortsteil von Bissendorf, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen, siehe Bissendorf #Eingemeindungen
 Holte, Gemarkung im Ortsteil Holte-Spangen von Cuxhaven, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Holte (Halver), Ortsteil von Halver, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Holte (Loxstedt), Ortschaft in Loxstedt, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Holte (Rhauderfehn), Ortsteil von Rhauderfehn, Landkreis Leer, Niedersachsen
 Holte (Rudersdal Kommune), Verwaltungssitz der Rudersdal Kommune bei Kopenhagen, Dänemark
 Holte (Wietzen), Ortsteil von Wietzen, Landkreis Nienburg/Weser, Niedersachsen
 Holte (Wipperfürth), Ortsteil von Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Holte-Kreta, Ortsteil von Dortmund, Nordrhein-Westfalen
 Holte-Lastrup, Ortsteil von Lähden, Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Neuenholte, Ortsteil von Hückeswagen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Schloß Holte, Gemeindeteil von Schloß Holte-Stukenbrock, Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Vorm Holte, Ort und Stadtteil von Radevormwald, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Bauwerke:
 Haus Holte in Lütgendortmund
 Schloss Holte in Schloß Holte-Stukenbrock
 Holter Burg in Bissendorf, Niedersachsen

Holte oder von Holte ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Holte (1923–2013), deutscher Sänger
 Beatrix von Holte (um 1250–1327), Fürstäbtissin des Stifts Essen
 Burchard von Holte († 1118), deutscher Geistlicher, Bischof von Münster
 Geir Holte (* 1959), norwegischer Skilangläufer
 Hardy Holte (* 1957), deutscher Autor und Psychologe
 Hermann I. von Holte, Abt der Benediktinerabtei Corvey
 
 Ludolf von Holte († 1247), Bischof von Münster
 Tor Håkon Holte (* 1958), norwegischer Skilangläufer
 Wetle Holte (* 1973), norwegischer Jazzmusiker
 Wigbold von Holte († 1304), Erzbischof von Köln 

 Willem Westra Van Holthe (* 1962), australischer Politiker
 Willy Westra van Holthe (1888–1965), niederländischer Fußballspieler
 Yara ten Holte (* 1999), niederländische Handballspielerin

Siehe auch:
 Oscar Holthe, norwegischer Eiskunstläufer
 Holten
 Holt